Edson Pavoni (São Paulo, Brasil, 1984) é um artista e tecnologista brasileiro.  

É cofundador do Memorial Inumeráveis, uma plataforma colaborativa e digital "pensada como uma forma de homenagear e tornar visíveis as histórias das vítimas da Covid-19 no Brasil".  A função do Memorial, segundo o artista, é "não deixar nenhuma pessoa virar número".  

Sua prática artística investiga a intimidade humana em sua interseção com a tecnologia, com enfoque nas questões relacionadas à memória. Através de instalações interativas para locais públicos, entre outras mídias, o artista busca humanizar a tecnologia através da arte.   

Suas obras tem amplo alcance, envolvendo muitas vezes milhares de pessoas.   

Seus trabalhos já foram exibidos em cidades como Pequim, Dubai e Budapeste, entre outras. Pavoni vive em São Paulo.

Vida e Carreira 
Pavoni cresceu na periferia da cidade de São Paulo, na Vila Califórnia. Aos 17 anos, abriu sua primeira empresa de tecnologia, chamada D3. É formado em Desenho Industrial pela Universidade Mackenzie.

Seu primeiro trabalho notável foi a instalação A Place to Departure, que em 2014 conseguiu quebrar o Grande Firewall da China e conectar Pequim com São Paulo. A obra, instalada em ambas capitais, permitia que uma pessoa em São Paulo sentisse o toque de outra pessoa em Pequim, e vice-versa. Segundo Olivia Yassudo, curadora e designer, “esse tipo de trabalho apresentado como obra de arte é também uma forma de melhorar a vida e tornar imperceptível a distância”. Após o fim da Beijing Design Week, a obra ficou sob os cuidados do artista Ai Weiwei em seu estúdio no centro de Cao Chang Di, em Pequim. Ela foi remontada em 2015, unindo dois distritos de Dubai, como parte da Dubai Design Week.

Exposições 
2022 

13a. Bienal do Mercosul, Porto Alegre, Brasil.  

NTU Global Digital Art Prize, Cingapura, Cingapura.

Trabalhos selecionados

Memorial Inumeráveis, 2020 - em andamento 
O Inumeráveis é um memorial virtual em homenagem a cada uma das vítimas da Covid-19 no Brasil. Lançado em 30 de abril de 2020, é uma obra de arte colaborativa que usa como meio as plataformas digitais, reunindo esforços poéticos, artísticos e também jornalísticos. Na página inicial do site do Memorial, há uma lista de nomes em ordem alfabética. Ao clicar em um deles, é possível ler um texto a respeito da vida de cada um desses brasileiros. Esses memoriais foram escritos por voluntários que entraram em contato com familiares, amigos e pessoas queridas das pessoas homenageadas. Qualquer pessoa pode enviar uma história para ser publicada. Segundo Gabriela Veiga, co-fundadora do Memorial, "milhares de histórias estão reunidas no site do projeto, que já contou com mais de 600 voluntários." 

Em 10 de maio de 2020, Dia das Mães, o Inumeráveis estampou a primeira página do jornal O Globo.  Nesse dia, que encerrava a semana em que o Brasil ultrapassava a marca de 11 mil mortes por COVID-19, a emissora Globo iniciou um novo quadro no seu programa dominical, o Fantástico. Nele, atores e atrizes narravam histórias de vidas de vítimas da COVID-19, que foram coletadas e tratadas inicialmente pelo Memorial Inumeráveis. Segundo pesquisadores, essa iniciativa colaborou para a institucionalização da memória cultural sobre a pandemia, além de ter contribuído para "comunicar sentidos de vida, que não se resumem a números, mas ganham a imagem de uma identidade in memorian." 

Segundo a pesquisadora Eduarda Manzoni Vieira, o Inumeráveis é um exemplo de como a estética da narrativa de promoção da emoção é "empregada para despertar afetos e construir a memória coletiva em relação ao acontecimento da COVID-19". Além disso, ela ressalta como "a plataforma exercita, em alguns aspectos, o que o jornalismo propriamente faz, como por exemplo, o papel testemunhal." Para a pesquisadora Janaina Dias Barcelos, "o Inumeráveis pode ser, além de uma homenagem em forma de narrativa, a chance de exercer o direito de chorar, de chorar publicamente". Em diálogo com Judith Butler, Barcelos aponta como essa ação pode se tornar um ato político.  

O Inumeráveis inspirou diversos outros projetos, como o Memorial Unicamp Covid-19, e a canção "Inumeráveis", de Bráulio Bessa e interpretada por Chico César, entre outros.

Templo Orbital, 2020 - em andamento 
Templo Orbital é o primeiro satélite artístico (ArtSat) do Sul Global e o primeiro satélite do tipo PocketQube com fins artísticos. Seu objetivo é ser um templo no espaço, no qual nomes de pessoas que já faleceram podem ser registrados e assim permanecer na órbita da Terra por cerca de 10 anos.   

O satélite está sendo desenvolvido por uma equipe de engenheiros espaciais, programadores, designers e especialistas, entre eles Pedro Kaled, André Biagioni, Guilherme Bullejos, Roberta Savian Rosa, Johnatan Querubina, João Paulo Dutra, Eduardo Erlmn, Edson Pereira, Leonardo Souza, Gabriela Veiga, Clara Marques e Daphne Alves. Também conta com imagens em 3D realizadas pela RiseNY&Partners, e com a ajuda de Eduardo Dias. Tem apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Agência Espacial Brasileira (AEB).

Prêmios 
Como membro cofundador do estúdio de tecnologia D3, Pavoni fez parte de equipes criativas que receberam dois IF Design Awards consecutivos, em 2017 e 2018, com os projetos The Dancing Pavillion   e The Love Project,   ambos em colaboração com o arquiteto Guto Requena. 

Em 2022, seu projeto Templo Orbital, "o primeiro [satélite artificial] capaz de garantir a quem já morreu um lugar no céu", foi finalista dos prêmios Lumen Prize, na categoria Futures Award , e do Global Digital Art Prize , promovido pela Nanyang Technological University em Cingapura, sendo o único brasileiro em ambas premiações.

Referências 

Artistas plásticos do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Artistas plásticos do Brasil
Artistas contemporâneos